Odznaka Honorowa Zasłużony dla Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - polskie dwustopniowe odznaczenie niepaństwowe nadawane przez władze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich dla wybitnych twórców, najbardziej zasłużonych dla stowarzyszenia. Odznaka I stopnia jest w kolorze złotym, II stopnia w kolorze srebrnym.

Opis 
Odznaczenie jest w dwóch kolorach: złotym i srebrnym, nawiązuje do logo SPP symbolizując rozłożysty kwiat złożony ze stykających się w okręgu stalówek piór, nieodłącznego atrybutu pisarskiej pracy.

Zasady nadawania 
Odznaczenie nadawane jest najwybitniejszym żyjącym autorkom i autorom spośród 900. członkiń i członków SPP. Zdaniem statystyków członkowie SPP, spośród autorów żyjących, stanowią ok. 95 procent tekstów reprezentujących polską literaturę współczesną w podręcznikach szkolnych. Uhonorowanie odznaką ma uroczysty charakter i odbywa się m.in. podczas wyboru nowych władz (ogólnopolskich lub poszczególnych oddziałów SPP)

Odznaczeni (niepełna lista) 
 Edward Balcerzan - złota odznaka 
 Grzegorz Łatuszyński - złota odznaka
 Sergiusz Sterna-Wachowiak - za długoletnią pracę dla związku
 Łucja Dudzińska - srebrna odznaka
 Dawid Jung - srebrna odznaka
 Paweł Majerski - srebrna odznaka
 Krzysztof Szymoniak - srebrna odznaka

Przypisy 

Polskie odznaczenia niepaństwowe
Odznaczenia polskich organizacji społecznych